

Додж-Сіті — місто, штат Алабама
 Додж-Сіті — місто, штат Канзас